Lange golf, een deel van het radiospectrum
 Kondratieff-golf
 Rossby-golf